Maggie May puede referirse a:

 Maggie May (actriz), actriz pornográfica canadiense.
 Maggie May (canción de Rod Stewart), sencillo del cantante Rod Stewart, publicado en 1971.
 Maggie May (canción tradicional), canción tradicional inglesa.